Gazela je najprometniji beogradski most iznad reke Save. Dnevno preko njega pređe više od 165.000 vozila iako je most projektovan za oko 40.000. Građen je od 1966. do 1970. kao deo gradskog auto-puta i auto-puta Bratstvo i jedinstvo koji je trebalo da poveže ondašnje republike SFRJ — Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Rekonstrukcija mosta je trajala u više faza 2010-2012. godine.

Tehničke karakteristike 

Most je kombinacija grede i oluka, dugačak 332 m, a širok 27,5 m. Ukupna širina kolovoza je 21,8m (po tri trake u oba smera, širine 10m sa razdvojnicom od 1,5m). Delom dužine mosta postoje i dve pešačke staze širine po tri metra.

Gazela se iznad Save izdiže 22,8m tokom srednjeg vodostaja.

Glavni projektant Gazele je bio profesor Građevinskog fakulteta Milan Đurić. Ime mu je dao Đorđe Lazarević, predsednik konkursne komisije za gradnju mosta, on je rekao „ovaj most je preskočio Savu kao gazela u skoku“.

Televizija Beograd je direktno prenosila ispitivanje nosivosti mosta.

Gradnju mosta je izvelo preduzeće „Mostogradnja“ iz Beograda, u sradanji sa preduzećem „Goša“ iz Smederevske Palanke.

Istorija mosta 

Most je otvoren 4. decembra 1970. u prisustvu Josipa Broza Tita i Branka Pešića.

Most je projektovan za prelazak oko 40000 vozila dnevno, a njim sada prolazi oko 165000 vozila dnevno.

Kao verovatna posledica neodržavanja mosta poslednjih 40 godina, 29. januara 2010. je zbog pukotine na glavnom nosaču mosta došlo do delimičnog preusmeravanja teretnog saobraćaja na druge mostove, za vozila preko tri tone. Naređena je sanacija u trajanju 15 dana.

Galerija

Reference

Литература 

 
 
 

Beogradski mostovi
Мостови преко Саве
Саобраћај на Новом Београду
Саобраћај на Савском венцу
Грађевине на Новом Београду
Грађевине на Савском венцу